

Plaatsen 
 Gilroy (Californië), een stad in de Amerikaanse staat Californië

Personen 
 Dan Gilroy (geboren 1959), Amerikaans scenarist
 Frank D. Gilroy (geboren 1925), Amerikaans toneelschrijver en filmmaker
 Henry Gilroy, Amerikaans scenarist
 Matt Gilroy (geboren 1984), Amerikaans ijshockeyspeler
 Norman Thomas Gilroy (1896-1977), Australisch geestelijke
 Paul Gilroy (geboren 1956), Brits socioloog
 Tony Gilroy (geboren 1956), Amerikaans scenarist en filmmaker